Станция отделана в жёлтых тонах, на стенах название станции выложено в виде мозаики. Имеются две боковые платформы, обслуживающие только локальные пути. Со станции ведут несколько выходов. С южного конца имеется турникетный зал (на уровне платформы), откуда можно попасть на 23-ю улицу. Здесь нет бесплатного перехода между платформами. Ещё два выхода располагаются в центре и в северном конце каждой из платформ, которые ведут к 24-й и 25-й улицам соответственно. Турникетные залы здесь расположены в мезонине выше, поэтому существует возможность бесплатного перехода между платформами.

Примечания

Ссылки 
 nycsubway.org — 23rd Street 
 Station Reporter — C Train
 Station Reporter — E Train
 23rd Street Entrance from Google Maps Street View
 24th Street Exit Only Stairs from Google Maps Street View
 25th Street Entrance from Google Maps Street View